A 5ª Copa FGF, também denominada Copa Lupi Martins, foi uma competição realizada de 16 de agosto a 30 de novembro de 2008, com a participação de 20 clubes. O campeão foi o Esporte Clube Pelotas, ao derrotar o Cerâmica Atlético Clube, na final por 2-0 (0-0 e 2-0).

O campeão participará da 2ª Recopa Sul-Brasileira e poderá optar pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2009 ou aguardar vaga na Copa do Brasil de 2010 desde que uma das equipes da dupla Grenal não se classifique entre os três primeiros colocados do Gauchão de 2009. O vice-campeão ficará com a outra vaga. Além disso, a FGF premiou o campeão com 30.000,00 R$ (trinta mil reais) e o vice-campeão com 20.000,00 R$ (vinte mil reais).

Tabela 
Atualizado em 11 de novembro de 2008

Chave 1

Chave 2

Tabela da 2ª Fase

Confrontos

Campeão

Ligações externas 
 Federação Gaúcha de Futebol

2008
Futebol de 2008 no Brasil